Георгий Антонович Урса́тий (1935—2016) — советский и украинский .

Биография 
Родился 26 июля 1935 года в селе Каниж (ныне Новомиргородский район, Кировоградская область, Украина).

В 1964 году окончил КИСИ.

Умер 23 июля 2016 года в Киеве.

Произведения 
Сооружения в Черкассах:
 комплекс ландшафтного парка (1967),
 финансовый техникум (1971),
 библиотека (1973).
Автор статьи «Вода в ландшафтном парке» (В книге «Опыт строительства, реконструкции и восстановления ландшафтных парков Украины». К., 1976).

Награды и премии 
 Государственная премия имени Т. Г. Шевченко (1979) — за комплекс ландшафтного парка имени 50-летия Великого Октября в Черкассах.

Примечания 

Выпускники вузов Киева